Instituto de Geociências da Unicamp
 Instituto Geológico
 Internet Group, um provedor de acesso à Internet brasileiro
 Índice glicêmico, um fator que diferencia os carboidratos e está relacionado com o nível de açúcar no sangue
 Inscriptiones Graecae
 abreviação para imunoglobulinas, que são glicoproteínas sintetizadas e excretadas por células plasmáticas derivadas dos linfócitos B

Desambiguações de siglas